Doone bezeichnet:
 James Joseph Hayes Doone (1888–1953), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker in New Brunswick
 Rupert Doone (1903–1966), englischer Tänzer, Choreograph, Theaterdirektor und Lehrer
 The Courage of Marge O'Doone, Drama von 1920 unter der Regie von David Smith und mit Boris Karloff
 The Curse of Doone, ein Roman von Sydney Horler aus dem Jahr 1928